Финал Кубка Нидерландов по футболу 2011/12 состоялся 8 апреля 2012 года на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Футбольный клуб «ПСВ» обыграл «Хераклес» со счётом 3:0 в основное время и завоевал свой 9-й Кубок Нидерландов в истории. Этот матч также стал первым финалом Кубка в истории для клуба «Хераклес».

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2012
Нидерланды
События 8 апреля
Спорт в Нидерландах в 2012 году
Спортивные соревнования в Роттердаме
ФК «Хераклес»